Кюзі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Кюзі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя